Jasmin – francuski poeta
 Jasmin – stacja metra w Paryżu
 Jasmin – obszar niemunicypalny w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kalifornia